Estación Las Heras puede referirse a varias estaciones:
la Estación Las Heras del ferrocarril Sarmiento, en la localidad homónima de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
la Estación Las Heras, de la localidad homónima de la Provincia de Santa Cruz, Argentina;
la Estación de Las Heras de cercanías de Madrid, España; o
la Estación Las Heras del subte de Buenos Aires, Argentina.